Aigisthos (Oudgrieks: ) of Aegisthus (Lat.) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is geboren uit een incestueus treffen tussen Thyestes en zijn dochter Pelopeia. Aigisthos is de minnaar van Klytaimnestra gedurende de afwezigheid van haar man koning Agamemnon.

Het orakel van Delphi had Thyestes gezegd dat zijn broer Atreus, die hij de heerschappij over Mycene betwistte, gedood zou worden door een kind van zichzelf en zijn dochter. Pelopeia liet Aigisthos na de geboorte op een berg achter, maar een herder vond hem en liet hem zogen door een geit. Atreus, onwetend over zijn afkomst, nam hem aan als zijn eigen kind.

Na enkele jaren nam Atreus Thyestes gevangen. Hij droeg Aigisthos op hem te doden. Thyestes echter herkende Aigisthos aan het zwaard dat hij droeg, openbaarde hem zijn afstamming, en haalde hem over om niet hem maar Atreus te vermoorden. Thyestes werd koning van Mycene; de zonen van Atreus, Agamemnon en Menelaos, werden verbannen.

Met behulp van zijn schoonvader Tyndareos, koning van Sparta, wist Agamemnon Mycene te heroveren. Toen hij enige tijd later naar de Trojaanse Oorlog trok, offerde hij zijn dochter Iphigeneia in ruil voor een gunstige wind. Om dit offer werd hij gehaat door zijn vrouw Klytaimnestra, die Aigisthos als minnaar nam. Samen beraamden zij moordplannen, die bij Agamemnons terugkeer dadelijk werden uitgevoerd.

Aigisthos en Klytaimnestra regeerden over Mycene, en kregen twee kinderen, Erigone en Aletes. Na acht jaren echter werden zij gedood door Agamemnons zoon Orestes en diens vriend Pylades.

Stamboom 

Mythische koning van Mycene